

Plaatsen 
 Riegel am Kaiserstuhl, een gemeente in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
 New Riegel, een plaats in de Amerikaanse staat Ohio

Personen 
 Henri-Joseph Rigel (1741-1799), een Frans componist, muziekpedagoog en dirigent
 Sam Riegel (1976), een Amerikaans stemacteur en dialoogregisseur